Marek Kubiszewski – piłkarz ręczny
 Marek Kubiszewski – wieloboista i trener lekkoatletyczny